Karaciîn (în ) este un sat în comuna Perehrestea din raionul Vînohradiv, regiunea Transcarpatia, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Karaciîn era vorbitoare de maghiară (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%).

Note 

Karaciîn, Vînohradiv, Transcarpatia
Karaciîn, Vînohradiv, Transcarpatia
Karaciîn, Vînohradiv, Transcarpatia